Улофстрьом () е община разположена във лен Блекинге, южна Швеция. Общината обхваща територия от  km2 и има население от  души (към ). Община Улофстрьом граничи на изток и юг с общините Карлсхамн и Сьолвесбори от същия лен, а на север и запад с общините Елмхулт, Тингсрюд, Брумьола, Кристианстад и Осбю. Административен център на общината е град Улофстрьом.

Население 
Населението на община Улофстрьом през последните няколко десетилетия е с тенденция към намаляване. Гъстотата на населението е  д/km2.

Селищни центрове в общината 
Селищните центрове () в община Улофстрьом са 5 и към  година имат съответно население:

Административният център на община Улофстрьом е удебелен.

В общината има и няколко много малки населени места (), които по дефиниция имат население между 50 и 199 души. Такива към дата  година са Biskopsmåla och del av Hemmingsmåla ( души) и Hemsjö ( души) . Има и редица още по-малки селища.

Източници 

Общини в Швеция
Общини в лен Блекинге